Миролюбие — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 Село Миролюбие раньше входило в (Борисоглебский уезд) Тамбовской губернии. Развитая инфраструктура ФАП,Миролюбский филиал,ДК,Почта,Администрация,2 магазина.Раньше Миролюбие было посёлком, а в 2019 году стало селом

Население 
2010 год - 568 человек

2020 год - 603 человека

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа